Michael Weiss – allenatore di calcio tedesco
Michael Weiss – triatleta e ciclista austriaco
Michael Weiss – nuotatore statunitense
Michael Weiss – pattinatore su ghiaccio statunitense
Michael Weiss – compositore statunitense
Michael Weiss – matematico tedesco
Michael T. Weiss – attore statunitense
Michael Weiss – produttore cinematografico statunitense